Timor, illa del sud d'Insulíndia
 Timor Oriental, estat d'Àsia, que comprèn la meitat oriental de l'illa de Timor 
 Timor Portuguès, colònia portuguesa 
 Mar de Timor, braç de l'oceà Índic entre l'illa de Timor i el nord d'Austràlia
 Placa de Timor
 Timor (Segarra)
 Castell de Timor
 Guillem Timor (Montblanc, segle XIV), escultor català del gòtic
 David Timor, futbolista valencià